Golm bezeichnet die geographischen Objekte:

 Golm (Potsdam), ein Ortsteil der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam
 Golm, ein Ortsteil der Gemeinde Groß Miltzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Golm (Zichow), ein Ortsteil der Gemeinde Zichow im Landkreis Uckermark in Brandenburg 
 Golm (Usedom), ein Berg und eine dort gelegene Kriegsgräberstätte auf der Insel Usedom
 Golm (Österreich), ein Wintersportgebiet in Österreich 
 Golm (Perleberg), eine Wüstung bei Perleberg im Landkreis Prignitz in Brandenburg 
 Golmbach, eine Gemeinde im Landkreis Holzminden in Niedersachsen
 Golmberg, ein Berg im historischen Waldgebiet Golmheide im Bundesland Brandenburg

Golm ist der Name folgender Personen:
 Mirjam Golm (* 1970), deutsche Politikerin (SPD), MdA
 Rudolf Golm, Pseudonym von Rudolf Goldscheid (1870–1931), österreichischer Soziologe

Siehe auch:
 Alt Golm
 Neu Golm